Xian de Wuding, district administratif de la province du Yunnan, en Chine ;
 Wuding, rivière affluent du fleuve Jaune dans la province de Shaanxi, en Chine.